Samuel Isac Fonseca (Andrelândia, Minas Gerais, Brasil, 11 de novembro de 1952) é o atual prefeito de Andrelândia. Casado e pai de dois filhos. Tem uma sólida carreira como administrador, sendo formado em Administração de Empresas pela UNIMARCO - Universidade São Marcos, em São Paulo, cidade onde trabalhou, além de Petrópolis, São João Del Rey e desde que voltou para Andrelândia atuava como Gerente Administrativo do Banco Itaú na cidade e produtor rural. Seguiu a vocação política, sendo eleito prefeito em 2008 para o mandato 2009/2012 com 4.624 votos, um total de 60,71%. Seu partido é o PSDB.

Ligações externas
 Prefeitura Municipal de Andrelândia Minas Gerais

Prefeitos de Andrelândia
Administradores de Minas Gerais
Naturais de Andrelândia